Azua (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Azua (stad), de hoofdstad van de provincie